Siófok-Kiliti Airport är en flygplats i Ungern.   Den ligger i provinsen Somogy, i den västra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Budapest. Siófok-Kiliti Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Siófok-Kiliti Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Siófok-Kiliti Airport. Runt Siófok-Kiliti Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Siófok,  km nordväst om Siófok-Kiliti Airport. Trakten runt Siófok-Kiliti Airport består till största delen av jordbruksmark. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är april, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Somogy